Senst steht für:

 Senst, Ortsteil der Stadt Coswig, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt 

Senst ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Senst (* 1968), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher und Schauspiellehrer
 Ingo Senst (* 1964), deutscher Kontrabassist des Modern Jazz